

Codici 
 SVJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Svolvær (Norvegia)

Altro 
 Aventador SVJ – autoveicolo della Lamborghini